Strmec puede referirse a:

Localidades en Croacia
 Strmec (Sveta Nedelja), localidad en el condado de Zagreb.
 Strmec, localidad en el municipio de Preseka, condado de Zagreb.
 Strmec (Zagreb), localidad en el condado de Zagreb,
 Strmec (Veliko Trgovišće), localidad en el municipio de Veliko Trgovišće, condado de Krapina-Zagorje.
 Strmec Bukevski, localidad cercana a Velika Gorica, en el condado de Zagreb.
 Strmec Humski, localidad del municipio de  Hum na Sutli, condado de Krapina-Zagorje.
 Strmec Podravski, localidad del municipio de Petrijanec, condado de Varaždinska.
 Strmec Remetinečki, localidad del municipio de Novi Marof, condado de Varaždinska.
 Strmec Stubički, localidad el municipio de Stubičke Toplice, condado de Krapina-Zagorje.
 Strmec Sutlanski, localidad el municipio de Kraljevec na Sutli, condado de Krapina-Zagorje.